Mondiali 1902 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1902:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1902 – 10ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1902 – 7ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1902 – 10ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1902 – 6ª edizione